Tenisowy turniej WTA Internationaux de Strasbourg 2007 odbył się w dniach 17 - 26 maja we francuskim Strasburgu na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 we Francji